Paracymus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1867. Paracymus ingår i familjen palpbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Palpbaggar
Paracymus